Пальмахим — кибуц в Израиле, на территории регионального совета Ган-Раве.
 Пальмахим — авиабаза ВВС Израиля, расположенная рядом с кибуцем Пальмахим, неподалёку от городов Ришон-ле-Цион и Явне.